Pyritz bezeichnet:

 den deutschen Namen der polnischen Stadt Pyrzyce sowie der Stadt- und Landgemeinde Gmina Pyrzyce

Pyritz ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Pyritz (* 1970), deutsche Ruderin
 Dana Pyritz (* 1970), deutsche Ruderin
 Hans Pyritz (1905–1958), deutscher Literaturwissenschaftler, Begründer der Goethe-Bibliographie
 Immanuel Meyer-Pyritz (1902–1974), deutscher Maler, Grafiker, Kunsthistoriker und Dozent
 Lennart Pyritz (* ~1977), Biologe und Wissenschaftsjournalist
 Lutz Pyritz (1958–2018), deutscher Jockey
 Martin Meyer-Pyritz (1870–1942), deutscher Bildhauer

Siehe auch:

 Meyer-Pyritz